Koronis (), auch Coronis, ist in der griechischen Mythologie

 Koronis (Mutter des Asklepios), Geliebte des Apollon
 Koronis (Tochter des Koroneus), von Athene in eine Krähe verwandelt
 Koronis (Hyade), Erzieherin des Dionysos
 die Mutter der Chariten durch Dionysos (Nonnos Dionysiaka 48.55)
 eine Begleiterin des Theseus auf seiner Rückkehr von Kreta (CIG 4,8185b, S. 192)

Weiter ist Koronis
 (158) Koronis, ein Asteroid
 ein diakritisches Zeichen der griechischen Schrift, das äußerlich dem Spiritus lenis gleicht und eine Krasis anzeigt, siehe Koronis (altgriechisch)